

Села:
 Жукове — Дніпропетровська область, Межівський район
 Жукове — Одеська область, Миколаївський район

 Жукове — назва села Жуково Мукачівського району Закарпатської області до 1995 року
Заказник:
 Жукове — ландшафтний заказник у межах Кобеляцького району Полтавської області біля села Сухинівки

Села:
 Жукове — Вітебська область, Верхньодвінський район
 Жукове — Вітебська область, Городоцький район, Гуркінська сільська рада
 Жукове — Вітебська область, Поставський район
  — Могильовський район, Могильовська область

 Жукове — колишнє село, Вітебська область, Городоцький район, Руднянська сільська рада